Max Kruse (1854-1942), escultor alemán
 Max Kruse (1921-2015), escritor alemán, hijo del anterior
 Max Kruse (1988), futbolista alemán